Дря́гин (Дря́гина) — фамилия. Известные носители:

Дрягин 
 Дрягин, Александр Николаевич (род. 1972) — российский и казахстанский хоккеист с мячом
 Дрягин, Вячеслав Емельянович (1940—2002) — советский двоеборец.
 Дрягин, Константин Владимирович (1891—1950) — советский учёный-филолог, педагог.
 Дрягин, Кузьма Амфилохович (1897—1974) — советский медик, доктор медицинских наук, профессор.
 Дрягин, Павел Амфилохович (1893—?) — советский учёный-ихтиолог, доктор биологических наук, профессор.

Дрягина 
 Дрягина, Ирина Викторовна (1921—2017) — советский и российский учёный, агроном-селекционер.